Krol (brood), een anijsbroodje
Krol (spoorwegen), een kraan op lorries
G.J. Krol & Co., een voormalig Nederlands bedrijf

Personen:
Artur Król (1983), een Pools wielrenner
Bram Krol (1946), een Nederlands predikant
Gerrit Krol (politicus) (1945), een Nederlands politicus van het CDA
Gerrit Krol (schrijver) (1934-2013), een Nederlands schrijver, essayist en dichter
Hans Krol (1943), een Nederlands bibliothecaris en historicus
Henk Krol (1950), een Nederlands journalist (hoofdredacteur Gay Krant), ondernemer en politicus
Jaap Krol (1970), een Nederlands Friestalig schrijver
Jan Krol (acteur) (1963), een Nederlands acteur
Jan Krol (politicus) (1908-1994), een Nederlands politicus van de KVP
Joachim Król (1957), een Duits theater- en filmacteur
Paweł Król (1960), een Pools voetballer
Ruud Krol (1949), een Nederlands voetballer
Suzanne Krol (1932-2022), een Belgische atlete
Thomas Krol (1992), een Nederlands langebaanschaatser

Zie ook 
Kroll (doorverwijspagina)